C295 ou C-295 peut faire référence à :
 Airbus C295, avion cargo tactique militaire espagnol ;
 CASA C-295 AEW, un avion système de détection et de commandement aéroporté espagnol ;
 CASA C-295 Persuader, un avion de patrouille maritime espagnol.